Olga de Hannover (nacida el 17 de febrero de 1958 en Hannover) es una noble alemana princesa de Hannover. Es la cuarta de los cinco hijos de príncipe Ernesto Augusto IV de Hannover y de su esposa, la princesa Ortrudis de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Fue nombrada en honor a su tía-abuela Olga (1884-1958). Actualmente reside en el Castillo de Callenberg, está soltera y no tiene hijos.

Títulos y estilos 
 17 de febrero de 1958 - actualidad: Su Alteza Real la Princesa Olga de Hannover, Princesa de gran Bretaña e Irlanda Duquesa de Brunswick-Luneburgo.

Ancestros

Fuentes 
 English Wikipedia
 The Peerage

Nobles de Alemania del siglo XX
Casa de Hannover
Nacidos en Hannover